Brutus je římské cognomen, které příslušelo několika politikům z rodu Iuniů převážně v době římské republiky.

 Marcus Iunius Brutus – jeden z vrahů Gaia Iulia Caesara

 Decimus Iunius Brutus – konzul roku 77 př. n. l.
 Decimus Iunius Brutus Albinus – velitel a jeden z Caesarových vrahů
 Decimus Iunius Brutus Callaicus – velitel a konzul provincie Hispania Ulterior v letech 138 až 136 př. n. l.
 Decimus Iunius Brutus Scaeva (325 př. n. l.) – byl konzulem roku 325 př. n. l.
 Decimus Iunius Brutus Scaeva (292 př. n. l.) – byl konzulem roku 292 př. n. l.
 Gaius Iunius Bubulcus Brutus (317 př. n. l.) – byl konzulem roku 317, 313 a 311 př. n. l.
 Gaius Iunius Bubulcus Brutus (291 př. n. l.) – byl konzulem roku 291 př. n. l.
 Gaius Iunius Bubulcus Brutus (277 př. n. l.) – byl konzulem roku 277 př. n. l.
 Gnaeus Iunius Brutus – první plebejec nosící toto jméno
 Lucius Iunius Brutus –  jeden ze zakladatelů Římské republiky. Nechal popravit své dva syny poté, co bylo zjištěno, že se podíleli na spiknutí proti republice.  
 Lucius Iunius Brutus Damasippus – praetor
 Tiberius Iunius Brutus – vzbouřenec, syn Lucia Iunia Bruta
 Titus Iunius Brutus – vzbouřenec, syn Lucia Iunia Bruta

Další použití 
 Brutus (hudební skupina), česká rocková a taneční skupina
 Brutus (software), hackerský program

Cognomina